Томашево:

 Томашево — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
  — населённый пункт в общине Биело-Поле в Черногории.